EME – technika prowadzenia łączności (Ziemia-Księżyc-Ziemia)
 EME – organ prasowy Ludowego Ruchu Wyzwolenia Angoli
 EME – substancja psychoaktywna z grupy fenyloetyloamin

Zobacz też